Il mio tempo – album di Massimo Di Cataldo del 2001
 Il mio tempo – album di Leonardo Monteiro del 2018